Siparunaceae – rodzina drzew, krzewów i pnączy z rzędu wawrzynowców (Laurales). Należą niej 2 rodzaje – monotypowy Glossocalyx z zachodniej Afryki i Siparuna z 74 gatunkami występującymi na obszarze od Meksyku po Peru, Boliwię i Paragwaj. Rośliny te rosną głównie w wilgotnych lasach tropikalnych. Po ścięciu lub rozgnieceniu wydzielają charakterystyczny, cytrynowy aromat.

Morfologia 
Wieczniezielone rośliny z liśćmi naprzeciwległymi lub wyrastającymi w okółkach po 3. Liście są całobrzegie lub ząbkowane, bez przylistków. Drobne, jednopłciowe kwiaty wyrastają w niewielkich kwiatostanach w kątach liści, na starszych drzewach także z pnia (kaulifloria). Okwiat składa się z 4–6 listków o barwie kremowej lub żółtawej. Kwiaty męskie mają od 1 do 72 pręcików. Kwiaty żeńskie mają górne słupkowie tworzoną z 3–30 wolnych owocolistków.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział na rodzaje
 Siparuna Aubl.
 Glossocalyx Benth.

Przypisy 

Wawrzynowce